Soucy ist der Name zweier französischer Gemeinden: 

 Soucy (Aisne) im Département Aisne
 Soucy (Yonne) im Département Yonne

Soucy ist der Familienname folgender Personen:

 Carson Soucy (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler
 Dennis Soucy († 2013), US-amerikanischer Politiker
 Fernando Soucy (1927–1975), kanadischer Sänger und Fiddlespieler
 Gaétan Soucy († 2013), kanadischer Schriftsteller und Hochschullehrer
 Gene Soucy, US-amerikanischer Kunstflugpilot
 Isidore Soucy (1899–1963), kanadischer Fiddlespieler und Komponist